Název Blanička má více míst:
 Blanička (Rodná), část obce Rodná v okrese Tábor
 Blanička (Strunkovice nad Blanicí), část městyse Strunkovice nad Blanicí v okrese Prachatice

 může jít i o zdrobnělinu ženského jména Blanka